Гривистая манукодия () — вид воробьиных птиц из семейства райских птиц (Paradisaeidae). Обитает на острове Япен и на севере Новой Гвинеи.

Описание 
Рацион состоит в основном из фруктов и беспозвоночных. Моногамны, как и другие манукодии. Птицы среднего размера — длина тела около 34 см. Представители обоих полов довольно схожи, хотя самки немного меньше.

Будущее вида не вызывает сегодня серьёзных опасений у специалистов.

Подвиды 
 Manucodia jobiensis jobiensis
 Manucodia jobiensis rubiensis

Примечания

Литература 
 Bruce M. Beehler, Thane K. Pratt: Birds of New Guinea; Distribution, Taxonomy, and Systematics. Princeton University Press, Princeton 2016, ISBN 978-0-691-16424-3.
 Clifford B. Frith, Bruce M. Beehler: The Birds of Paradise — Paradisaeidae. Oxford University Press, Oxford 1998, ISBN 0-19-854853-2.

Ссылки 
 BirdLife Species Factsheet .

Райские птицы
Птицы Новой Гвинеи
Птицы Океании
Животные, описанные в 1876 году